Перле-Вейса  — поселок в Похвистневском районе Самарской области в составе сельского поселения Малое Ибряйкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 5 километров по прямой на юго-восток от районного центра города Похвистнево.

История
Поселок был основан в середине 1920-х годов переселенцами из села Малое Ибряйкино.

Население 
Постоянное население составляло 49 человек (русские 33%, чуваши 65%) в 2002 году, 32 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Похвистневского района